Albemarle kan syfta på:
Albemarle County
Albemarle, North Carolina
Albemarle Street
Museum of the Albemarle
Albemarle Corporation

Personer
George Monck, 1:e hertig av Albemarle (1608–1670), en engelsk general och statsman